Bacano ima više značenja:
 Bacano (Bolonja)
 Bacano (Parma)